Городецкое сельское поселение — муниципальное образование в России:

Брянская область
 Городецкое сельское поселение — входит в Трубчевский район

Вологодская область
 Городецкое сельское поселение — входит в Кичменгско-Городецкий район

Новгородская область
 Городецкое сельское поселение — упразднённое, до 12 апреля 2010 года входило в Волотовский район

Рязанская область
 Городецкое сельское поселение — входило в Спасский район